Альба-де-Серрато ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино.  Занимает площадь 35,21 км². Население — 101 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии